Bocșa, città del distretto di Caraș-Severin
 Bocșa, comune del distretto di Sălaj